Pojedynek (ang. The Duel) – odcinek 4 sezonu 3 amerykańskiego serialu telewizyjnego Combat!; premiera w amerykańskiej stacji ABC odbyła się 6 października 1964. Gościnnie w odcinku wystąpił wokalista Bobby Rydell.  

Akcja odcinka rozgrywa się w sierpniu 1944 podczas bitwy pod Falaise (północna Francja) w czasie II wojny światowej.

Fabuła  
Sierżant Saunders i szeregowy Mickey Shay jadą ciężarówką z amunicją i paliwem do Rouen. Kilka kilometrów od celu w ciężarówce pęka opona i Amerykanie postanawiają ją wymienić ale rezygnują z tego i chowają się w zaroślach na wzgórzu, słysząc nadjeżdżający niemiecki czołg Tygrys (wykorzystano amerykański czołg M41 Walker Bulldog przemalowując go na Tygrysa). Sierżant dowodzący wolno jadącym czołgiem siedzi w wieży i obserwuje teren a dwaj żołnierze piechoty Wehrmachtu idący za czołgiem obserwują jego uszkodzone gąsienice. Saunders nakazuje protestującemu młodemu szeregowemu powrót do ciężarówki i wymianę koła a sam postanawia opóźnić dotarcie czołgu do ciężarówki z ważnym zaopatrzeniem. Otwiera ogień ze swojego Thompsona, zabijając najpierw jednego a po paru minutach drugiego żołnierza za Tygrysem. Dowódca czołgu i jego załoga zamykają włazy i zaczynają obserwować teren skąd padły strzały.

Pomimo wadliwie pracujących gąsienic, dowódca nakazuje ostrzał, naprzemiennie używając armaty czołgowej i karabinów maszynowych, aby zabić samotnego amerykańskiego podoficera. Nawet gdy do armaty zabrakło już pocisków dowódca poluje na Saundersa który kryjąc się umiejętnie na wzgórzu obrzuca czołg granatami. Amerykaninowi udaje się wskoczyć na czołg, a dowódca nakazuje kierowcy, aby obracał wieżą w celu zrzucenia z niej Saundersa co się udaje ale ten wbija kłodę między koła nośne i unieruchamia Tygrysa. Saunders wraca do ciężarówki pod którą leży szeregowy Shay i wymienia koło – na nieszczęście zostaje przygnieciony i nie może się ruszyć. Prosi Saundersa by go zostawił i uciekał, ale sierżant nie chce tego zrobić. Tygrys tymczasem zgniata kłodę i rusza naprzód zbliżając się do ciężarówki.

Saunders bierze kanister z benzyną, skutecznie podkrada się na tył Tygrysa i stawia kanister na silniku. Sierżant dowodzący czołgiem nakazuje kierowcy wyjść i zlikwidować Amerykanina, jednak to Saunders go zabija. Nie mogąc odkręcić kanistra z benzyną Saunders oddala się co próbuje wykorzystać dowódca czołgu otwierając właz i strzelając z karabinu maszynowego do Saundersa, ale ten odpowiada ogniem i Niemiec chowa się z powrotem wewnątrz. Saunders strzela do kanistra, który zapala się i powoduje, że silnik zaczyna się palić. Saunders wraca do ciężarówki i obserwuje wraz z przygniecionym szeregowym Shayem eksplozję Tygrysa która zabija wszystkich w środku.

Saunders i Shay szczęśliwie docierają do Rouen.

Obsada 
 Vic Morrow jako Sierżant Saunders
 Bobby Rydell jako Mickey Shay
 Hans Difflipp jako Dowódca niemieckiego czołgu
 Tram Tyson jako Kierowca czołgu
 Philip Altman jako Ładowniczy czołgu
 Tom Pace jako Żołnierz piechoty Wehrmachtu
 Juri Rogatkin jako Żołnierz piechoty Wehrmachtu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  
 

Odcinki serialu Combat!